Вуне́й-сюр-В'єнн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 22 км на північний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 798 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1980,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Вуней-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту географії
 Вуней-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вуней-сюр-В'єнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуней-сюр-В'єнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуней-сюр-В'єнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна